Дие́го (Diego) — испанское мужское имя. Португальский вариант — Диогу. По аналогии с именем Тьяго традиционно объяснялось как производное от Сантьяго («Святой Иаков») — отсылка к популярнейшему на Пиренеях святому (см. путь святого Иакова). Современные лингвисты считают это имя производным от латинского Didacus.

Фамилия, имя 
 Диего из Алькалы (ок. 1400—1463) — католический святой.
 Диего, Херардо (1896—1987) — испанский писатель.
 Диего — персонаж серии игр Gothic.
 Диего — персонаж серии мультфильмов «Ледниковый период».
 Диего (Диего Рибас да Кунья; род. 1985) — бразильский футболист.

См. также 
 Сан-Диего
 Диего-де-Альмагро (Чили)
 Сан-Диего Чарджерс
 Сан-Диего Падрес
 Диего-Рамирес () — группа небольших островов в проливе Дрейка.
 Диего-Гарсия